Eduard del Regne Unit (duc de York) (1739 - 1767), Príncep del Regne Unit duc de York i d'Albany i comte de l'Ulster 
 Eduard del Regne Unit (duc de Kent) (1935)
 Eduard del Regne Unit (comte de Wessex) (1964)
 Eduard del Regne Unit (duc de Kent i de Streathem) (Palau de Buckingham, 1767 - Sidmouth, 1820), Príncep del Regne Unit i de Hannover i duc de Kent i de Streathem